Соревнования по санному спорту в женском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1964 года прошли с 30 января по 4 февраля на трассе в Олимпийском саночном центре Инсбрука. В состязаниях приняли участие 17 спортсменок из 7 стран, победительница определялась на основании четырёх заездов.

Главной фавориткой женской индивидуальной программы была немка Ильзе Гайслер, чемпионка двух последних мировых первенств. Ожидалось, что ей составят конкуренцию саночницы из Австрии и Польши, однако на деле её соперницей оказалась молодая одноклубница Ортрун Эндерлайн (они обе выступали за один восточногерманский клуб «Трактор Обенвизенталь»), которая уверенно выиграла первые три заезда. В четвёртом заезде Гайслер предприняла отчаянную попытку отыграться, но при прохождении виража допустила грубую ошибку и в итоге уступила Эндерлайн более двух секунд. Третье место, в свою очередь, заняла австрийка Хелена Турнер, многократная призёрша первенств мира и Европы.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1964 Innsbruck Winter Games: Women's Singles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com